Con Sollevazione della Grande Polonia ci si può riferire a:
 La Sollevazione della Grande Polonia del 1794
 La Sollevazione della Grande Polonia del 1806
 La Sollevazione della Grande Polonia del 1846
 La Sollevazione della Grande Polonia del 1848
 La Sollevazione della Grande Polonia del 1918–19